

Persone
 Astaldo degli Astalli (...–1161) – cardinale italiano
 Camillo Astalli (1616-1663) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Fulvio Astalli (1655-1721) – cardinale e vescovo cattolico italiano

Altro
 Astalli – famiglia italiana
 Palazzo Astalli – edificio di Roma nel rione X Campitelli